La Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres (AMJCT) es una sociedad musical sin ánimo de lucro, fundada en 1982 en la pedanía murciana de Cabezo de Torres (Murcia). Tiene su sede en el Auditorio y Centro Municipal de la misma localidad.

Antecedentes 

Las primeras referencias a la música en Cabezo de Torres se remontan al año de 1880. Era entonces el sacerdote Antonio Blanco el encargado de la pequeña ermita que había en el pueblo y que dependía de la parroquia de Espinardo. Con un grupo de hombres del pueblo se inició la creación de la banda comenzando por enseñar solfeo a un grupo de jóvenes, con la inestimable ayuda de Vicente Espada Gil.

Cuando éste marchó a Librilla le sucedió el maestro Bautista. Se menciona una banda de música, tocando La Marsellesa, en mayo de 1903, en un mitin republicano. En 1909 desfilaba en Murcia, en el “Entierro de la Sardina”. En junio de 1910 actuaba en las fiestas de Zarandona. Tras él aparece como director de la banda el maestro Indalecio, que la dirigió hasta 1918. Su banda la vemos animando las fiestas de Zarandona, de nuevo, en junio de 1914.

Francisco Rubio “Joaquinillo” ese año regresa a nuestro pueblo de Barcelona y se hacer cargo de la banda aunque también la dirigía algunas veces el maestro Indalecio. Ambos murieron casi al mismo tiempo, en 1930. En marzo de 1925 participa en una procesión en Murcia. En junio de 1926 acudían a las fiestas de Fuente Álamo. En el otoño de 1930 se hizo cargo de la banda Antonio Sabater Muñoz “Ramírez”. Tras la contienda civil, en agosto de 1942 tocaba la banda en El Esparragal.

El declive de la banda comienza en 1952, cuando siendo “Ramírez” mayordomo de Fiestas, contrató a la Banda de Infantería de Marina de Cartagena. Esto motivó el descontento de los músicos del Cabezo y comenzaron las escisiones. Pese a todo, la banda aún tocó en las Fiestas de 1956, desapareciendo posteriormente. Hay que dejar constancia de que durante algún tiempo la banda de música de Cabezo de Torres fue presentada como Banda de la Cruz Roja.

Historia 
Nace en 1982, por iniciativa de un grupo de músicos de la antigua Banda del pueblo y el Salesiano fundador D. Salvador Olivella Urpí, con D. Juan Ramírez Colomer, D. Juan Pastor Vicedo y Antonio Sabater Muñoz "Ramírez" como profesores. La banda realizó su primera actuación en septiembre de 1983, en el Pasacalles en las Fiestas del Pueblo de Cabezo de Torres, y dio su primer concierto el 27 de noviembre del mismo año con motivo de Santa Cecilia en la Iglesia del Colegio Salesiano de este mismo pueblo. Entonces la formaban no más de 40 músicos.

La presidencia de la Agrupación ha estado desde su fundación hasta su fallecimiento, en julio del año 2008, en las manos de D. Domingo Sandoval Sabater. En septiembre de 2008 toma el mando de la Directiva de la Agrupación, el hasta entonces vicepresidente D. Rafael García Murcia.

Su primer director fue Juan Ramírez Colomer, tanto de la banda como de la escuela de música, y en 2000 toma la batuta Andrés Pérez Bernabé, y la dirección de la escuela D. José Luis Valverde Martínez, ambos músicos formados en el seno de la agrupación. 

Ha estrenado obras como el Himno a la Virgen de los Dolores de Abel Moreno interpretada en la Plaza del Cardenal Belluga junto al Coro de la Catedral de Murcia durante los actos del 250 aniversario de la coronación de la Dolorosa de Salzillo. En 2007 le fue concedida una Mención Especial del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia por su labor destacada en los desfiles procesionales de Murcia durante sus 25 años de existencia.

Algunos de sus componentes han sido o son miembros y colaboradores de agrupaciones como la Rotterdam Philarmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica de Alicante, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de Cámara Amiticia y Orquesta Sinfónica de Murcia, así como realizan funciones docentes en todos los Conservatorios de la Región.

Actualmente la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres cuenta con una Escuela de Música con 400 alumnos; una Banda Juvenil con 60 alumnos, una Banda Infantil con 50 alumnos y un coro de 35 integrantes; una Joven Orquesta de Cuerda con 20 alumnos y la Banda de Música de la Agrupación, formada por 100 componentes.
+info

Galardones 
Con su primer director, Juan Ramírez (1982-2000) la Agrupación cosechó triunfos que merecen reconocimiento:

 Primer Premio, en Sección Segunda, en el Certamen Regional de bandas de Música de Murcia, año 1992
 Primer Premio, en Sección Segunda, en el II y III Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Murcia", años 1992 y 1993 
 Segundo Premio, en Sección Primera, en el IV Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Murcia", año 1994
 Tercer Premio, en Sección Primera, en el V y VII Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Murcia", años 1995 y 1997

La agrupación pasó de ser, en sus inicios una banda de segunda sección (no más de 70-80 músicos) a ser una banda de primera (hasta 90-100 músicos) desde mediados de los años 90'. Pero no es hasta el nuevo milenio cuando empieza a recibir premios en dicha categoría.

Con su actual director, Andrés Pérez (2000-Actualidad):

 Primer Premio, en Sección Primera, en el Certamen Regional de bandas de Música "Ciudad de Cartagena", año 2005
 Segundo Premio, en Sección Primera, en el LX Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Cullera" (Valencia), año 2008
 Primer Premio, en Sección Primera, en el XVIII Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Murcia", año 2008, además, del Título otorgado por el comité del jurado, a la AMJCT: el ÁCCESIT a la "Mejor Banda de la Región de Murcia". 
 Primer Premio, en Sección Primera, en el III Certamen Internacional de bandas de Música "Ciudad de Torrevieja" (Alicante), año 2009
 Segundo Premio, en Sección Primera, en el 40 Certamen Internacional de bandas de Música "Villa de Altea" (Alicante), año 2011
 Segundo Premio, en Sección Primera, en el VI Certamen Internacional de bandas de Música "Vila de La Sénia" (Tarragona), año 2012
 Primer Premio, en Sección Primera, en el XXIV Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Murcia", año 2014.
 Tercer Premio, y Premio al mejor desfile, en Sección Primera, en el 70 Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Cullera", año 2017.
 Primer Premio, en Sección Primera, en el XXVIII Certamen Nacional de bandas de Música "Ciudad de Murcia", año 2018, además, del Título otorgado por el comité del jurado, a la AMJCT: el ÁCCESIT a la "Mejor Banda de la Región de Murcia".

Grabaciones 

En 1988 participó en el programa Regional televisivo de la 2 de T.V.E. "A Toda Banda".

Ha realizado diversas grabaciones para R.N.E, para el programa musical "Suena la Banda", así como existen dos grabaciones propias editadas entre 1989 y 1992.

En 2007 realizó la primera grabación editada en CD, bajo la batuta de su director Andrés Pérez (2000- ) con obras como "Carmen Suite" de George Bizet, o el "coro de peregrinos" de la ópera "Nabucco" de G. verdi, en las que tuvo que trabajar junto a la coral de la Agrupación.

Otros Reconocimientos 
 En mayo/junio de 2007, la AMJCT presentó el Carmina Burana de Carl Orff en el Teatro Romea de Murcia, junto al Orfeón Murciano "Fernández Caballero".
 En 1993, participó en el hermanamiento de la ciudad de Grasse (Francia) con la Región de Murcia.
 Ha recibido Diplomas y otros galardones por su participación en numerosos Festivales y Conciertos Musicales de la geografía española, destacando sus actuaciones en el Auditorio Victor Villegas de Murcia, el Auditorio Municipal de Albacete, y Teatro Municipal de Torrevieja.
 En marzo de 2012, la banda realiza un encuentro en Cabezo de Torres con el compositor belga de música para banda Jan Van der Roost, quien actúa como director invitado, dirigiendo su propia obra "From Ancient Times".

Curiosidades 
 La AMJCT colabora todos los años con la Asociación española contra el cáncer (AECC)
 El tradicional concierto de fin de fiestas patronales en septiembre, pasó a llamarse Concierto D. Domingo Sandoval Sabater, en honor del que fue su presidente durante 26 años.
 Su director, Andrés, tocó en la agrupación como bombardino, durante el período 1982-2000, bajo el mando de D. Juan Ramírez Colomer.

Enlaces externos 
 Web de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres
 Portal de la pedanía murciana de Cabezo de Torres 
  Wikinoticia de actuación en el Teatro Romea

Bandas de música sinfónica
Sociedades musicales de España
Música de la Región de Murcia
Cultura de Murcia